Frères Offenstadt, des éditeurs qui ont fondé les publications Offenstadt, devenues par la suite la Société parisienne d'édition ;
 Georges Ernest Offenstadt (1877-1930), un des Frères Offenstadt  ;

 Éric Offenstadt (1939-), un pilote motocycliste et automobile français ;
 Nicolas Offenstadt (1967-), un historien français.

Voir aussi 
 Houzé-Offenstadt, une moto de course de construite par Éric Offenstadt et Bernard Houzé